Çuxanlı kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Çuxanlı (ort i Azerbajdzjan, Saljan), 
 Çuxanlı (ort i Azerbajdzjan, Qobustan), 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar